Où irons nous le mercredi des cendres ? est une des chansons populaires du carnaval de Dunkerque. Soit cette chanson ne concerne pas la bande de Rosendaël (ayant lieu le mardi gras), soit elle date d'une époque où la bande se déroulait un mercredi

Paroles 
Où irons nous le mercredi des cendres ?
 À Rosendaël ou bien chez Fricoteau
Au rendez-vous c’est là qu’on se rassemble
Pour boire un coup et manger un morceau
Chantons tous ensemble au joyeux signal
Chacun se rassemble pour le carnaval
Vive les enfants d’Jean Bart
Ce sont de fameux gaillards
Pour les fêtes et pour les bals du carnaval.

Notes et références 

Musique de carnaval
Carnaval de Dunkerque
Dunkerque